Mount Alexander kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Alexander, Antarktis,

Australien 

 Mount Alexander Shire, local government area, Victoria, 
 Mount Alexander (berg i Victoria), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar